Comicus är ett släkte av insekter. Comicus ingår i familjen Schizodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Comicus